U 82 oder U82 steht für:
 SM U 82, U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 U 82 (Kriegsmarine), U-Boot der deutschen Wehrmacht

 Vertriebsbezeichnung des Baumusters 404.1 des Unimog 404

U82